Der Aufsteiger steht für:
 Der Aufsteiger (1981), westdeutscher Fernsehfilm
 Der Aufsteiger (2011), französisches Politdrama
 Lonny, der Aufsteiger, deutsche Filmkomödie von 1998

Siehe auch:
 Aufsteiger